ABB este o abreviere de trei litere care se poate referi la 

 ABB -- ABB Group, cunoscută anterior sub numele de Asea Brown Boveri, corporație multinațională cu sediul în Elveția specializată în tehnologii de automatizare și de control al puterii
 ABB -- Abu Bakar Bashir, liderul Consiliului Mujahideen din Indonezia
 ABB -- African Blood Brotherhood, un fost grup radical de "eliberare" format din afro-americani din Statele Unite ale Americii
 ABB -- Akron and Barberton Belt Railroad, o cale ferată de centură
 ABB -- António Bento Bembe, președinte al Forului Cabindian pentru dialog, respectiv secretar general al partidului politic FLEC din Angola
 ABB -- Audio Building Block, un subset al Java Mobile Media API din programul Java ME
 ABB -- codul IATA al aeroportului RAF Abingdon, aparținând Royal Air Force, de lângă Abingdon, Oxfordshire, Anglia
 ABB -- The Allman Brothers Band, o formație de muzică rock formată în 1969